La Copa Presidente de la República fue una Copa nacional del Perú, se jugó en paralelo a la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Fue organizado por la ADFP con los 16 equipos (13 de la Primera División y 3 de Copa Perú) se dividieron en 4 grupos, donde los dos primeros de cada grupo avanzarán a las rondas eliminatorias. El campeón fue Universitario, obteniendo el primer título de Copa Nacional en el Perú.

Participantes

Fase de grupos

Grupo A 

Fuente:

Grupo B 

Fuente:

Grupo C 

Fuente:

Grupo D 

Fuente:

Fase final

Cuadro de desarrollo

Cuartos de final

Semifinales

Final

Campeón

Referencias 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú
Fútbol en Perú en 1970
1970